Fabienne Amiach (1960-), animatrice française de télévision ;
 Sophie Amiach  (1963-), joueuse française de tennis.